Клиган:

 Григор Клиган
 Сандор Клиган